Bonellia kan syfta på:

 Bonellia (djur) – ett släkte av skedmaskar
 Bonellia (växter) – ett släkte av växter